Стефан Едберг був чемпіоном попереднього року, але він поступився у Фіналі Борисові Беккеру з рахунком 6–0, 7–6(7–1), 6–4.

Півфінальний матч Беккера проти першого номера посіву Івана Лендла тривалістю 4 години 1 хвилина є другим найдовшим серед півфіналів Вімблдону, поступаючись лише матчу 2013 року між Новаком Джоковичем і Хуаном Мартіном дель Потро (4 години 43 хвилини).

Джон Макінрой досягнув півфіналу, в якому поступився Едбергу. І це було його найкраще досягнення на турнірах Великого шолома з часів перемоги на Відкритому чемпіонаті США 1984. Також на цьому турнірі вперше в основній сітці з'явився майбутній чемпіон Вімблдону Міхаель Штіх.

Сіяні гравці 

  Іван Лендл (півфінал)
  Стефан Едберг (фінал)
  'Борис Беккер (переможець)
  Матс Віландер (чвертьфінал)
  Джон Макінрой (півфінал)
  Якоб Гласек (1-ше коло)
  Мілослав Мечирж (3-тє коло)
  Тім Майотт (чвертьфінал)
  Майкл Чанг (4-те коло)
  Джиммі Коннорс (2-ге коло)
  Бред Гілберт (1-ше коло)
  Кевін Каррен (3-тє коло)
  Аарон Крікстейн (4-те коло)
  Чесноков Андрій Едуардович (1-ше коло)
  Мікаель Пернфорс (2-ге коло)
  Амос Мансдорф (4-те коло)

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1989 Wimbledon Men's Singles draw

1989 у тенісі
Вімблдонський турнір